Rock in Rio peut désigner:

 un album de Iron Maiden
 un festival de musique